archidiecezja wrocławska – archidiecezja Kościoła rzymskokatolickiego
 diecezja wrocławska – diecezja Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
 diecezja wrocławska – diecezja Kościoła Polskokatolickiego
 diecezja wrocławsko-szczecińska – diecezja Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
 eparchia wrocławsko-gdańska – diecezja Kościoła greckokatolickiego